Вандопсис () — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и комнатном цветоводстве — Vdps.

Род Vandopsis включает 4 вида, распространённых в Юго-Восточной Азии, на Филиппинах и Новой Гвинее.

Эпифиты.

Некоторые представители рода и гибриды с их участием популярны в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также широко представлены в ботанических садах.

Синонимы 
 Fieldia Gaudich., 1829, nom. illeg.

Этимология и история описания 
Название получил благодаря внешнему сходству с представителями рода Vanda. Греческое слово «opsis» — буквально «напоминает».

Морфологическое описание 
Моноподиальные растения средних и крупных размеров.

Стебли мощные, прямостоячие, с короткими междоузлиями.

Листья ремневидные, жёсткие.

Соцветия простые, прямостоячие или изогнутые, многоцветковые.

Цветки крупные, мясистые. Чашелистики и лепестки раскидистые, похожи друг на друга.

Губа прикреплена боковыми долями к основанию колонки; средняя доля мясистая, длинная, двусторонне уплощённая, неопушенная.

Колонка короткая.

Поллиниев — 4. Плоские, соединены попарно.

Виды 

Список видов по данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitzer in H.G.A.Engler & K.A.E.Prantl (eds.), 1889
 Vandopsis lissochiloides (Gaudich.) Pfitzer in H.G.A.Engler & K.A.E.Prantl (eds.), 1889
 Vandopsis shanica (Phillimore & W.W.Sm.) Garay, 1974
 Vandopsis undulata (Lindl.) J.J.Sm., 1912

Охрана исчезающих видов 
Все виды рода Vandopsis входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре 
Температурная группа зависит от экологии вида.

Общие условия культивирования те же, что и для рода ванда.

Болезни и вредители

Искусственные межродовые гибриды 
По данным The International Orchid Register.
 Vandopsis × Aerides = Vandopsides
 Vandopsis × Aerides × Arachnis × Vanda = Pehara
 Vandopsis × Aerides × Renanthera = Carterara
 Vandopsis × Aerides × Rhynchostylis = Nornahamamotoara
 Vandopsis × Aerides × Vanda = Maccoyara
 Vandopsis × Arachnis = Vandachnis
 Vandopsis × Arachnis × Ascocentrum × Paraphalaenopsis × Vanda = Lavrihara
 Vandopsis × Arachnis × Ascocentrum × Phalaenopsis × Vanda = Sutingara
 Vandopsis × Arachnis × Ascocentrum × Vanda = Alphonsoara
 Vandopsis × Arachnis × Paraphalaenopsis = Garayara
 Vandopsis × Arachnis × Paraphalaenopsis × Renanthera = Spiessara
 Vandopsis × Arachnis × Paraphalaenopsis × Renanthera × Vanda = Oderara
 Vandopsis × Arachnis × Phalaenopsis = Laycockara
 Vandopsis × Arachnis × Phalaenopsis × Renanthera = Edeara
 Vandopsis × Arachnis × Phalaenopsis × Renanthera × Vanda = Macekara
 Vandopsis × Arachnis × Renanthera = Limara
 Vandopsis × Arachnis × Renanthera × Vanda = Teohara
 Vandopsis × Arachnis × Vanda = Leeara
 Vandopsis × Ascocentrum = Ascandopsis
 Vandopsis × Ascocentrum × Phalaenopsis = Richardmizutaara
 Vandopsis × Ascocentrum × Phalaenopsis × Vanda = Bogardara
 Vandopsis × Ascocentrum × Renanthera = Gottererara
 Vandopsis × Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis × Vanda = Saplalaara
 Vandopsis × Ascocentrum × Renanthera × Vanda = Onoara
 Vandopsis × Ascocentrum × Rhynchostylis × Vanda = Knappara
 Vandopsis × Ascocentrum × Trichoglottis × Vanda = Edara
 Vandopsis × Ascocentrum × Vanda = Wilkinsara
 Vandopsis × Ascoglossum × Renanthera = Freedara
 Vandopsis × Doritis = Dorandopsis
 Vandopsis × Doritis × Phalaenopsis = Hausermannara
 Vandopsis × Doritis × Rhynchostylis = Glanzara
 Vandopsis × Esmeralda = Esmeropsis
 Vandopsis × Esmeralda × Paraphalaenopsis × Renanthera × Vanda = Tomoderara
 Vandopsis × Esmeralda × Renanthera × Vanda = Engsoonara
 Vandopsis × Holcoglossum = Holcopsis
 Vandopsis × Paraphalaenopsis = Paravandopsis
 Vandopsis × Paraphalaenopsis × Phalaenopsis × Renanthera = Huntingtonara
 Vandopsis × Paraphalaenopsis × Renanthera = Renanparadopsis
 Vandopsis × Phalaenopsis = Phalandopsis
 Vandopsis × Phalaenopsis × Renanthera = Ernestara
 Vandopsis × Renanthera = Renanopsis
 Vandopsis × Renanthera × Rhynchostylis = Yoneoara
 Vandopsis × Renanthera × Sarcanthopsis = Sarvandopanthera
 Vandopsis × Renanthera × Vanda = Hawaiiara
 Vandopsis × Rhynchostylis = Opsistylis
 Vandopsis × Rhynchostylis × Sedirea = Rhynopsirea
 Vandopsis × Rhynchostylis × Vanda = Charlieara
 Vandopsis × Sarcanthopsis = Sarvandopsis
 Vandopsis × Sedirea = Vandopirea
 Vandopsis × Trichoglottis = Trichopsis
 Vandopsis × Vanda = Vanvanda

Примечания

Литература 
 Kennedy GC, 1979, Some monopodial orchids: part 2. The genera Euanthe, Papilionanthe, Hygrochilus, Vandopsis and Esmeralda. Orchid Dig. 43. (3): 85 — 87,89 — 91
 Teuscher H, 1977, Collector’s item: Vanda, Vandopsis and Rhynchostylis. Amer. Orchid Soc. Bull. 46. (4): 329—344

Ссылки 
 Фотографии Вандопсис на сайте flickr.com 
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia  
 Таксономия рода Вандопсис на сайте Tropicos 
  

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Юго-Восточной Азии
Многолетние травы
Флора Австралии и Океании